SMS „Falke” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od ptaka – sokoła:
 SMS „Falke” – niemieckie awizo z lat 70. XIX wieku
 SMS „Falke” – austro-węgierski torpedowiec typu Adler z lat 80. XIX wieku
 SMS „Falke” – niemiecki krążownik typu Bussard z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich